A 2023-as Players Championship (hivatalosan a 2023 Duelbits Players Championship) egy profi pontszerző snookertorna volt, amelyet 2023. február 20. és 26. között rendeztek az angliai Wolverhamptonban. Ez volt a 2022–2023-as snookerszezon tizenkettedik pontszerző eseménye és a Duelbits Series második versenye, a 2023-as World Grand Prix után és a 2023-as Tour Championship előtt. Az egyéves ranglista legjobb 16 helyezettje vehetett részt a tornán. Az eseményt Magyarországon az Eurosport közvetítette.

A döntőben Shaun Murphy 10–4-re legyőzte Ali Cartert, így megszerezte a tizedik pontszerző tornagyőzelmét.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 125 000 £
 Döntős: 50 000 £
 Elődöntős: 30 000 £
 Negyeddöntős: 15 000 £
 Legjobb 16 közé jutásért: 10 000 £
 Legmagasabb break: 10 000 £

 Összesen: 385 000 £

Kiemelési lista 
A tornára való kijutás a 2022-es Championship League-től a 2023-as Welsh Openig bezárólag az egyéves ranglistán alapult.

Ágrajz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 23 százas breaket löktek.

 145, 141, 137, 135, 133, 130, 112, 107, 105, 104, 103  Shaun Murphy
 132, 125  Joe O’Connor
 126  Ding Junhui
 122, 107  Ali Carter
 121, 104, 100  Kyren Wilson
 115  Gary Wilson
 104  Jack Lisowski
 102  Ryan Day
 100  Zhou Yuelong

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben